Hi ha 3 vaixells de guerra alemanys anomenats Nürnberg :
 SMS Nürnberg (1906) - Creuer (vaixell de guerra) enfonsat a la batalla de les Malvines.
 SMS Nürnberg (1916)
 Creuer alemany Nürnberg, de l'any 1934